Molières ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Molières (Dordogne) im Département Dordogne
 Molières (Lot) im Département Lot
 Molières (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne

mit Namenszusatz:
 Les Molières im Département Essonne
 Molières-Cavaillac im Département Gard
 Molières-Glandaz im Département Drôme
 Molières-sur-Cèze im Département Gard

Molières ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Privat de Molières (1676–1742), französischer Physiker und Mathematiker

Siehe auch:
 Molière (Begriffsklärung)